Iron Fist (dt. „Eisenfaust“, „eiserne Faust“) steht für:

 Iron Fist (Album), Album von Motörhead (1982)
 Iron Fist (Schutzsystem), Hardkill-Schutzsystem für Landfahrzeuge
 Figuren aus dem Marvel-Universum#Iron Fist (Daniel „Danny“ Rand), Superheld in Comics
 Marvel’s Iron Fist, US-amerikanische Fernsehserie (2017–2018)